Лопатичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лопатичи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Лопатичи — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Лопатичи — агрогородок в Славгородском районе Могилёвской области.

Украина 
 Лопатичи — село в Олевском районе Житомирской области.